

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych
 Oleśnica – miasto w woj. dolnośląskim
 Oleśnica – miasto w woj. świętokrzyskim
 Oleśnica – część wsi Wincentów w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Oleśnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Oleśnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Oleśnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno
 Oleśnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie
 Oleśnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Chodzież
 Oleśnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Inne 
 Oleśnica – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. łódzkim i poznańskim
 Oleśnica – gmina w powiecie oleśnickim
 Oleśnica – gmina w powiecie staszowskim
 Oleśnica – gromada w powiecie buskim
 Oleśnica – dawna gromada w powiecie słupeckim
 Oleśnica – stacja kolejowa  w Oleśnicy, w województwie dolnośląskim

Rzeki 
 Oleśnica – dopływ Warty (województwo łódzkie)
 Oleśnica – dopływ Widawy (województwo dolnośląskie)
 Oleśnica – dopływ Kamiennej (województwo świętokrzyskie)

Zobacz też 
 Oleśnica Mała, Pochylnia Oleśnica, Księstwo oleśnickie, Zamek oleśnicki, Pogoń Oleśnica, Oleśnica Rataje, Powiat oleśnicki